A 25 103-as számú mellékút egy körülbelül 2,5 kilométeres hosszúságú, öt számjegyű mellékút Heves megyében.

Nyomvonala 

A 2505-ös útból ágazik ki, annak 0+950-es kilométerszelvénye közelében, az Egerhez tartozó Felnémet területén, azon a ponton, ahol az út pár lépésnyi távolságon belül két, eltérő irányú vasúti vágányt is keresztez. Ezek közül az első, a település központjához közelebbi sínpár az hoz tartozik, a másik vágány a Felnémettől északra elterülő Berva-völgyi Omya-bányát hivatott kiszolgálni.

Kiindulási pontjától Bervai út néven húzódik észak felé, a Bervai-lakótelep főutcájaként. Nem sokkal a második kilométere előtt keresztezi az említett iparvágányt, amely egy ma is működő mészkőbányához vezet, majd a névadó Berva-patak fölött is áthalad. Eger és Felsőtárkány határán ér véget, az egykori Berva-bánya épületeiben létrejött ipartelepek előtti buszfordulóval.

Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 2,492 kilométer.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 7.

Jegyzetek 

25103
25103